Cet article présente la liste des épisodes de la série télévisée Les Soprano, se déroulant sur six saisons tournées entre 1999 et 2007.

Première saison (1999) 

 Égarement (Pilot)
 Le Clan Soprano (46 Long)
 À Bout de Souffle (Denial, Anger, Acceptance)
 La Nouvelle Ère (Meadowlands)
 Suspicion (College)
 Pax Soprana (Pax Soprana)
 Pris à la gorge (Down Neck)
 La Légende de Tennessee Moltisanti (The Legend of Tennessee Moltisanti)
 Révélations intimes (Boca)
 Agent artistique (A Hit Is a Hit)
 La Balance (Nobody Knows Anything)
 Isabella (Isabella)
 Mise au point (I Dream of Jeannie Cusamano)

Deuxième saison (2000) 

 S.O.S. Psychiatre (Guy Walks Into a Psychiatrist's Office)
 Acharnement thérapeutique (Do Not Resuscitate)
 Au Plaisir (Toodle-Fucking-Oo)
 Retour aux sources (Commendatori)
 Cas de conscience (Big Girls Don't Cry)
 Le Vagabond heureux (The Happy Wanderer)
 La Garce (D-Girl)
 La Veste (Full Leather Jacket)
 Affaire d'éternité (From Where to Eternity)
 Dépôt de bilan (Bust Out)
 Prisonnier chez soi (House Arrest)
 Le Chevalier blanc dans son armure de satin (Knight in White Satin Armor)
 Le Palais du rire (Funhouse)

Troisième saison (2001) 

 Le quartier de Monsieur Ruggerio (Mr Ruggerio's Neighborhood)
 Au revoir petite Livia (Proshai, Livushka)
 Le fils prodigue (Fortunate son)
 L'employé du mois (Employee of the Month)
 Jamais deux sans trois (Another toothpick)
 Université (University)
 Second avis (Second opinion)
 Il est ressuscité (He is risen)
 La valse des mensonges (The Telltale Moozadell)
 Préservez-nous de la puissance du Diable (To Save Us All From Satan's Power)
 L'enfer blanc (Pine Barrens)
 Amour fou (Amour Fou)
 Une armée à moi tout seul (Army of One)

Quatrième saison (2002) 

 Tony mène sa barque (For All Debts Public and Private)
 Déprime (No-Show)
 Indiens contre italiens (Christopher)
 Poids et mesures (The Weight)
 Pie-O-My (Pie-O-My)
 Rédemption (Everybody Hurts)
 Un mariage de raison (Watching Too Much Television)
 Changement de propriétaire (Mergers & Acquisitions)
 On achève bien les hommes (Whoever Did This)
 Intervention amicale (The Strong, Silent Type)
 J'ai fait un rêve (Calling All Cars)
 Eloise (Eloise)
 Le bateau fantôme (Whitecaps)

Cinquième saison (2004) 

 Deux Tony sinon rien (Two Tonys)
 Trahir n'est pas jouer (Rat Pack)
 Cherche Johnny désespérément (Where's Johnny ?)
 Famille, je vous aime (All Happy Families...)
 Amours interdits (Irregular Around the Margins)
 Éducation sentimentale (Sentimental Education)
 Gentleman Tony (In Camelot)
 Retour de flamme (Marco Polo)
 Crise de panique (Unidentified Black Males)
 Buffet froid (Cold Cuts)
 Rêve et réalité (The Test Dream)
 Arrivederci bella (Long Term Parking)
 Respect (All Due Respect)

Sixième saison (2006-2007)

Première partie (2006) 
 Retraite anticipée (Members Only)
 Double identité (Join the Club)
 Si j’étais calife (Mayhem)
 La Bonne Parole (The Fleshy Part of the Thigh)
 Évasion provisoire (Mr. and Mrs. Sacramoni Request)
 Vivre libre ou mourir (Live Free or Die)
 Quartier VIP (Luxury Lounge)
 Pour l'amour des pancakes (Johnny Cakes)
 Tournez manège (The Ride)
 Responsable mais pas coupable (Moe and Joe)
 Un moment d'égarement (Cold Stones)
 Esprit de Noël (Kaisha)

Seconde partie (2007) 
 Chez les Soprano (Soprano Home Movies)
 Phase terminale (Stage 5)
 Oh vieillesse ennemie ! (Remember When)
 Le vice du jeu (Chasing It)
 Sois un homme mon fils (Walk like a man)
 Bon débarras (Kennedy and Heidi)
 Mauvaise graine (The Second Coming)
 Terminus (The Blue Comet)
 Fabriqué en Amérique (Made in America)

Notes et références 

Soprano
Les Soprano